Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 3 au .

Anne Kremer remporte le simple dames. En finale, elle bat Cara Black, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Alexandra Fusai.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2000
Tennis en janvier 2000